Böhme är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Böhme (1892−1968), tysk politiker, socialdemokrat
 Franz Böhme (1885−1947), tysk general
 Franz Magnus Böhme (1827−1898), tysk musikforskare
 Hans-Joachim Böhme (1909−1960), tysk SS-man
 Helmut Böhme (1936−2012), tysk historiker
 Henrik Böhme (1865−1949), svensk läkare
 Horst Böhme (1909−1945), tysk polisman och SS-man
 Jacob Böhme (1575−1624), tysk religionsfilosof och kristen mystiker
 Jörg Böhme (född 1974), tysk fotbollsspelare
 Martin Böhme (1557−1622), tysk författare och psalmdiktare

Se även

 Böhm

Tyska efternamn